Mellinus, een geslacht van graafwespen
 Bleke vliegendoder
 Gewone vliegendoder
 Ophiocordyceps forquignonii, een schimmel